Соревнования в прыжках в высоту среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 21 и 23 августа на Пекинском национальном стадионе.

Основной фавориткой считалась чемпионка мира 2007 года и чемпионка мира в помещении 2008 года хорватка Бланка Влашич. Однако достаточно неожиданную победу с национальным рекордом (205 см) одержала Тиа Хеллебаут из Бельгии. Это золото стало единственным для бельгийцев во всех видах спорта на Играх в Пекине.

6 октября 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительного допинг-теста российская спортсменка Анна Чичерова была лишена бронзовой медали. Также были дисквалифицированы с аннулированием результатов Елена Слесаренко, занявшая 4-е место, и Вита Паламарь, ставшая пятой. Таким образом, бронзовая медаль должна перейти к Шанте Ховард, изначально ставшей шестой.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (1,95 м) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (1,91 м) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований рекорды не изменились.

Соревнования 
Для попадания в финал спортсменкам необходимо в квалификации показать результат не хуже 1,96 м. В финал попадают минимум 12 атлеток. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсменки, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсменки отбираются в финал по лучшему результату.

Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:

Квалификация

Финал

Примечания 

Прыжки в высоту на Олимпийских играх